Ligerz steht für:
 Ligerz, Schweizer Dorf und politische Gemeinde
 Ligerz (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht

Ligerz ist der Familienname folgender Personen:
 Petermann von Ligerz (vor 1600–1628), Kastlan des Schlossbergs und Maire von La Neuveville
 Vinzenz von Ligerz (um 1552–1610), Kastlan des Schlossbergs und Maire von La Neuveville